Каверау

 Персоналии:
Каверау, Густав — протестантский богослов
 Города
Каверау (Kawerau) — город в Новой Зеландии